XOXO – baci e abbracci
 XOXO – album degli EXO del 2013
 XOXO – film del 2016 diretto da Christopher Louie